Oscar Wergeland kan syfta på:

 Oscar Wergeland (1815-1895), norsk general
 Oscar Wergeland (1844-1910), norsk målare